Tesouro (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Tesouro (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso